John Foster McCreight, le premier Premier ministre de la Colombie-Britannique (1827 - 1913).
 Edward M. McCreight, un ingénieur informatique.
 Tim McCreight, un artiste américain (1951).

Homonymie de patronyme